Lustig är ett efternamn som förekommer i flera länder och kulturkretsar. I Sverige har det använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var 216 personer bosatta i Sverige med efternamnet Lustig.

 Arnošt Lustig (1926–2011), tjeckisk journalist och författare
 Branko Lustig (1932–2019), kroatisk filmproducent
 Dana Lustig (född 1963), israelisk-amerikansk regissör, filmproducent, manusförfattare
 Mikael Lustig (född 1986), svensk fotbollsspelare
 Ola Lustig (född 1978), radiopratare och programledare i TV
 Victor Lustig (1890–1947) tjeckiskfödd bedragare
 William Lustig (född 1955), amerikansk filmregissör

Referenser 

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn
Svenska efternamn
Soldatnamn